Атлетска такмичења на Летњој универзијади 2015. одржана су од 3. до 12. јула на Квангџу World Cup Stadium у Квангџуу у Јужној Кореји.

Такмичило се у 50 дисциплина, по 25 у обе конкуренције.

Земље учеснице

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене 

 Атлетичари који су у штафетама означени звездицом су учествовалиу штафети у предтакмичењу, али не у финалу, а сви су добили одговарајуће медаље.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушки

Биланс медаља, жене 

 Биланс медаља, укупно

Рекорди 
На атлетским такмичењима на овој Универзијади постигнуто је више разних рекорда и то: 7 рекорда универзијаде, 2 најбољих светских резултата сезоне, 8 националних, ...личних рекорда и ...најбољих личних резултата сезоне.

Рекорди Универзијаде ()

Најбољи светски резултати сезоне (2)

Национални рекорди (8)

Извори

Спољашње везе 
 Резултати атлетских такмичења на Летњој универзијади 2015.

Атлетика на Летњим универзијадама
Летња универзијада 2015.